Янаков Денис Олексійович (1999) — український футболіст, півзахисник.
 Янаков Іван Федорович (1994) — український футболіст, півзахисник.

Російські прізвища